Codex Petropolitanus indica semplicemente un Codice di San Pietroburgo. Può riferirsi a:
Codex Petropolitanus Purpureus N o 022 – manoscritto onciale del Nuovo Testamento in greco dell'XI secolo, con inchiostro d'argento su pergamena purpurea
Codex Petropolitanus Π o 041 – manoscritto onciale del Nuovo Testamento in greco datato paleograficamente al IX secolo
Codex Leningradensis – manoscritto del testo masoretico della Vecchio Testamento in ebraico, realizzato su pergamena e datato 1008
Codex Petropolitanus Latinus Q.v.I.40 – detto anche Apologeticus è risalente al VIII/IX secolo. Forse la più importante opera di Tertulliano è costituito da 61 fogli di pergamena provenienti dall'Abbazia di Corbie e attualmente presso la Publichnaya Bibliotheka

Note